Ludwig Cramer ist der Name folgender Personen:
* Ludwig Cramer (Landwirt) (1866–1917), deutscher Farmer und Kolonialist in Deutsch-Südwestafrika
 Ludwig Benedikt von Cramer-Klett (1906–1985), deutscher Jurist und Jagdschriftsteller
 Ludwig Dankegott Cramer (1791–1824), deutscher evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Ludwig Wilhelm Cramer (1755–1832), deutscher Bergbeamter und Mineraloge

Siehe auch:
 Ludwig Kramer